Кремлево, а также Кремлёво — топоним в России.
 
 Населённые пункты
 Кремлево — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Кремлево — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Кремлево — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Кремлёво — деревня в Шалинском районе Свердловской области.

 Другое
 Кремлёво — пересадочный остановочный пункт на линиях Москва — Богоявленск и Вязьма — Сызрань.